Fabricius je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 David Fabricius (1564–1617) – německý evangelický duchovní a astronom
 Filip Fabricius (cca 1570–1632) – sekretář české dvorské kanceláře, jeden z postižených pražskou defenestrací v roce 1618
 Johan Fabricius (1899–1981) – nizozemský spisovatel a novinář
 Johan Christian Fabricius (1745–1808) – dánský entomolog a ekonom
 Pavel Fabricius (1519–1589) – osobní lékař Maxmiliána II., matematik, astronom, botanik a dvorní falckrabí